Filmografija Roberta De Nira.

Glumac i redatelj

Producent

Najunosniji filmovi
Ovo je popis deset najuspješnijih filmova u kojima je De Niro glumio, prema portalu Box Office Mojo. Popis ne uključuje filmove u kojima je odigrao manje uloge ili se pojavio u cameo ulozi. Prema podacima sa spomenute stranice, filmovi u kojima je De Niro glumio zaradili su ukupno 2,238,013,238 dolara.

Televizija
Ovaj popis uključuje kompletan popis pojavljivanja Roberta De Nira u ulozi samog sebe u televizijskim emisijama osim miniserije The Godfather: A Novel for Television gdje je igrao mladog Vita Corleonea, Saturday Night Live i HBO First Look.

Saturday Night Live
Ovaj popis sadrži pojavljivanja Roberta De Nira u emisiji Saturday Night Live, od kojih su prve tri nepotpisane, a u dvije je nastupio kao domaćin.

Dokumentarci
Ovaj popis ukuljučuje pojavljivanja Roberta De Nira u dokumentarcima u ulozi samog sebe.

Kazalište
Osim glume na filmu, De Niro je nastupio u brojnim broadwayskim i manjim kazališnim produkcijama.

Izvori

Vanjske poveznice

Filmografije